Soprannome di Zeus – dio della mitologia greca
Licoreo – figlio di Apollo